Oranjebrug (Amsterdam), over de Brouwersgracht
Oranjebrug (IJsselstein), over de Hollandsche IJssel
Oranjebrug (Leiden), over de Oranjegracht
Oranjebrug (Lopik), over de Polsbroekerwetering
Oranjebrug (Nieuwegein), over de Oude Vaartsche Rijn
Oranjebrug (Schiedam), over de Nieuwe Haven
Oranjebrug (Utrecht), over de Vaartsche Rijn